

Personen 
 George Canning, een Brits Tory-politicus en eerste minister
 Iain Canning, een Brits filmproducent
 Larry Canning, een Schotse voetballer
 Martin Canning, een Schotse voetballer
 Sara Canning, een Amerikaanse actrice
 Elizabeth U. Canning, hoogleraar parasitologie

Rivieren 
 Canning (rivier in West-Australië), een rivier nabij Perth in West-Australië
 Canning (rivier in Alaska), een rivier in Alaska

Plaatsen 
 Canning Town, een wijk in Londen
 Canning Town (metrostation), een metrostation in Londen
 City of Canning, een lokaal bestuursgebied in West-Australië